Biografies:
 Ramon Muntaner, important cronista medieval català
 Sebastià Muntaner Cabot (Palma, 1740-1811), cirurgià balear
 Geografia:
carrer de Muntaner, vial de l'Eixample barceloní, anomenat en honor del cronista una
 Crònica de Ramon Muntaner
 Estació de Muntaner